Acrotato – figlio del re di Sparta Cleomene II, visse nel IV secolo a.C.
 Acrotato – figlio di Areo I, fu re di Sparta, visse nel III secolo a.C.